Czerwienica – potok, dopływ Miedzianki,
 czerwienica – inna nazwa limandy żółtopłetwej (Limanda aspera), ryby z rodziny flądrowatych,

 czerwienica barwierska – gatunek rośliny z rodziny ogórecznikowatych,

 Medycyna:
 czerwienica prawdziwa – choroba mieloproliferacyjna,
 czerwienica wtórna,
 czerwienica rzekoma.